{{Infobox Personnage (fiction)
 | charte couleur      = animanga
 | oeuvre              = Bleach
 | image               = 
 | nom                 = Sōsuke Aizen
 | légende             = 
 | nom original        = 藍染惣右介
 | nom alias           = 
 | naissance           = 29 mai
 | origine             = Soul Society
 | décès               = 
 | sexe                = Masculin
 | espèce              = Shinigami
 | cheveux             = Châtain
 | yeux                = Brun
 | activité            = Chef des EspadaEx-capitaine de la 
 | caractéristique     = 
 | libellé libre       = Zanpakutō
 | libre               = Kyōka Suigetsu
 | affiliation         = Hueco Mondo
 | entourage           = Ichimaru Gin, Kaname Tosen, Espadas
 | ennemi              = Ichigo KurosakiGotei 13Vizards
 | voix                = 
 | série               = Bleach
 | créateur            = Tite Kubo
 | album               = 
 | première apparition = 
 | dernière apparition = 
 | libellé libre 2     = 
 | libre 2             = 
}}
, appelé généralement Aizen est un personnage de fiction qui apparaît dans le manga Bleach de Tite Kubo. Présenté au départ comme un capitaine gentil et attentionné envers sa vice-capitaine Hinamori, il s'avère être le principal antagoniste de l'histoire, sa grande confiance en lui et ses pouvoirs incommensurables s'étendant bien au-delà de ceux des autres personnages font de lui un être, à première vue, absolument intouchable. Ancien capitaine de la  du Gotei 13, a priori exemplaire, ses réels plans ne furent découverts que trop tard, et il devint ainsi le maître absolu du Hueco Mundo et de l'''Espada après son acte de trahison. Son but est d'utiliser le hôgyoku pour devenir un être transcendant à la fois les shinigamis et les hollows. Il semble aussi vouloir prendre le contrôle de la Soul Society en détrônant son roi.

Synopsis

Son passé 

Il rejoint le Gotei 13, où il atteint le grade de vice-capitaine de la , sous les ordres de Hirako Shinji. Lors de l'arrivée de Kisuke Urahara au grade de capitaine de la , il s'intéresse à ses recherches, et parvient à utiliser ses pouvoirs d'hypnose et d'illusion pour avoir le champ libre et expérimenter le Hôgyoku, dans lequel il voit un moyen de détruire la Soul Society et d'atteindre un niveau d'évolution supérieur. Pour cela, il recrute plusieurs shinigami dont Gin Ichimaru, alors jeune shinigami qu'il apprécie pour sa sauvagerie et sa cruauté, et Kaname Tosen, aveugle et donc insensible à son pouvoir.

Une nuit, après plusieurs tentatives infructueuses sur des shinigami, il décide d'expérimenter la hollowmorphose en transformant huit capitaines et vice-capitaines du Gotei 13, et parvient à faire accuser Kisuke Urahara et Tessai Tsukabishi. En se servant d'une de ses dernières inventions le Hôgyoku, Kisuke Urahara réussit à stabiliser l'état avancé de hollowmorphose de ceux qui seront appelés à devenir les Vizards. Considérés comme renégats par la Soul Society à la suite de l'accusation de Aizen, ils s'enfuient dans le monde réel en cachant le Hôgyoku, qui sera par la suite caché dans le gigai (faux corps) que fournira Kisuke Urahara à Rukia Kuchiki au début de la série (situé  après la fuite dans le monde réel de Kisuke Urahara).

La Soul Society 
En tant que capitaine, Aizen a été instructeur à l'académie des shinigami. Grâce aux pouvoirs de son zanpakutō, Aizen a pu hypnotiser tous les membres du Gotei 13 durant des décennies, voire plus d'un siècle. Après des années d'attente, il voit dans la venue de Kurosaki Ichigo l'occasion de provoquer des troubles dans le Seireitei. Il orchestre l'illusion de sa mort, tue le central 46 et frappe le jour de l'exécution de Rukia. Il révèle son vrai visage aux yeux de tous, récupère le Hōgyoku (perle de destruction créée par Urahara Kisuke, et qui se trouvait dans le corps de Rukia, d'où son arrestation planifiée) et s'enfuit dans le Hueco Mundo (monde des Hollows) avec les deux autres traîtres, devenus capitaines entre-temps : Ichimaru Gin et Tōsen Kaname.

Les Arrancars 

Très vite, il se met à la tête d'une armée d’Arrancars créés grâce au Hōgyoku et capture Orihime Inoue dans le but de réduire les effectifs du Gotei 13. D'après des recherches du capitaine Ukitake, il semble que son principal objectif soit de créer un second Ōken (clé royale) en sacrifiant la population de la ville de Karakura. L’Ōken est le seul moyen d'accès au palais royal de la Soul Society et le but d'Aizen serait de tuer le roi afin de prendre sa place.

Lors de l'arrivée de Ichigo, Ishida et Chad dans le Hueco Mundo, il se place en observateur de la situation, regardant le chemin parcouru par les "intrus" vers son palais, Las Noches (Ichimaru dit qu'Aizen semble excité de voir les intrus), et ordonne aux Espadas de ne pas intervenir, ce que certains d'entre eux font malgré tout en engageant le combat. Ensuite, quand quatre capitaines entrent à leur tour dans le monde des Hollows, il les bloque au Hueco mundo et part attaquer Karakura (en réalité une copie créée par la Soul Society) où il se retrouve nez à nez avec les hauts-gradés du Gotei 13, mais se fait rapidement emprisonner entre quatre murs de flammes par le capitaine Yamamoto. Confiant dans la victoire de lEspada, il ne tente même pas de s'échapper jusqu'à ce que la situation semble tourner à l'avantage des shinigami et sera libéré de sa prison grâce à l'arrivée de Wonderwyce. À la suite de l'arrivée des Vizards qui renversent à nouveau la situation et visiblement déçu par la défaite des Espadas, Aizen se décide à en finir et tente de tuer lui-même Tear Hallibel avant de se lancer dans un duel avec son ancien capitaine Shinji Hirako, dont il parvient rapidement à comprendre le pouvoir du zanpakuto. Il profite du trouble de Shinji pour achever Tōsen, vaincu. C'est alors qu’Ichigo surgit dans son dos. Incapable de lutter contre la puissance démesurée d'Aizen, le héros est sur le point de se faire anéantir, quand apparait Komamura et un grand nombre de capitaines et de vizards qui lui viennent en aide.

 La Grande Bataille d'hiver 

Aizen fait une démonstration de sa puissance démesurée en évitant toutes les attaques d'Hitsugaya et Kyôraku et en terrassant Komamura et son bankai ainsi que les vizards Rose, Love et Lisa sans effort. Soi Fon lui fait face à son tour et utilise son zanpakutô Suzumebachi. Il contre avec son reiatsu, mais grâce à la glace d'Hitsugaya qui a créé une ombre, Kyôraku attaque et transperce Aizen avec son attaque Kage Oni. Hitsugaya profite de cette occasion pour attaquer et transperce Aizen par derrière grâce au pouvoir du zanpakuto de Shinji. Mais ce n'était qu'une illusion de son arme, puisque les attaques ont été portées sur Momo Hinamori, son ancien vice-capitaine. Aizen profite de la surprise pour porter une attaque à ses assaillants les mettant ainsi à terre. Il fait ensuite face à Yamamoto qui est prêt à se sacrifier pour le tuer. Wonderwyce qui se trouvait précédemment aux prises avec Kensei apparait alors et absorbe les pouvoirs du capitaine-commandant, sauvant ainsi Aizen qui assiste dès lors au combat entre l'''arrancar et Yamamoto.

Une fois Wonderwyce terrassé, Aizen révèle à Yamamoto que les flammes qu'il avait libérées sont contenues dans le corps de larrancar vaincu, ce qui oblige le capitaine-commandant à utiliser son propre corps pour éviter que l'explosion sur le point de survenir ne détruise la fausse Karakura (et les alentours). Il finit à terre inconscient et grièvement blessé.
Alors qu'Aizen allait l'achever, celui-ci le saisit à la jambe et utilise le Hâdo #96 : Ittô Kasô (« l'épée incinératrice », une épée de flamme jaillit du sol et brûle la victime), obligeant Aizen à fuir la zone d'impact, légèrement blessé.

Au moment où il sort, il aperçoit Ichigo Kurosaki à courte distance de lui, prêt à frapper. Il ne peut parer l'attaque, mais la blessure se referme vite : il est protégé par le Hôgyoku, qu'il s'est implanté sur le torse. Il lui révèle alors qu'il avait planifié tout le destin de shinigami d'Ichigo en le préparant aux affrontements qu'il a dû mener. Par planifié, il explique qu'il veut dire depuis la naissance de ce dernier, mais avant qu'il ait fini ses révélations, Isshin Kurosaki l'interrompt en rejoignant le combat.

Gin Ichimaru rejoint alors Aizen et affronte Ichigo, tandis qu'Isshin prend Aizen pour cible. À la suite de cet affrontement, la mutation d'Aizen s'engage et celui-ci passe en mode chrysalide. Alors qu'il se retrouve face à Isshin, Urahara et Yoruichi, il ne s'inquiète absolument pas des offensives jusqu'à ce que la carapace blanche qui le recouvrait s'ouvre. Depuis qu'il a assimilé le Hôgyoku et que sa carapace blanche s'est brisée, Aizen dispose d'une puissance titanesque. Il est parvenu à mettre Isshin, Urahara et Yoruichi à terre sans le moindre effort.

Il met à terre ses trois opposants, puis va rejoindre Gin pour partir dans la Karakura réelle, logée dans la Soul Society. Sa puissance étant devenue si effrayante qu'Ichigo en a froid dans le dos. Dans la Karakura réelle, il prend son temps et s'amuse à pourchasser les amis d'Ichigo, dans le but de les tuer. Alors que Gin lui dit avoir tué Matsumoto, il passe devant Aizen et le transperce au niveau de la poitrine avec son Bankai, Kamishini no yari. Aizen résiste et évolue une nouvelle fois, révélant à Gin être parvenu à atteindre son but : obtenir le Hôgyoku parfait. Matsumoto n'a la vie sauve que grâce à l'intervention d'Ichigo.

Celui-ci, ayant atteint un stade de puissance physique gigantesque, parvient à annihiler l'emprise du Hôgyoku sur Aizen, en y laissant ses pouvoirs de shinigami pour utiliser le mugetsu, puis un sceau de Urahara. Jugé par la Chambre des 46, Aizen est tout d'abord condamné à  de réclusion au huitième niveau de la prison de Soul Society (la plus profonde), puis à  pour son insolence. Par ailleurs, il est maintenu dans un état où il ne peut ni voir, ni parler.

 La Guerre sanglante de Mille ans 

Lors de l'invasion de Soul Society par le Vandenreich, Aizen, toujours emprisonné, est visité par l'Empereur des Quincys, Yhwach. Ce dernier lui propose de rejoindre son armée en tant que Force Militaire Spéciale, mais Aizen refuse son offre, tout en perturbant sa perception du temps. Plus tard, lorsque la Soul Society commence à s'effondrer à la suite de la mort du Roi Spirituel, Shunsui se rend au Muken, la prison d'Aizen, afin de parler avec lui. Pour cela, il ôte les sceaux couvrant la bouche, l'œil gauche et les chevilles d'Aizen mais cet acte suffit pour permettre à ce dernier de s'affranchir de tous les autres et d'être enfin libre après 2 ans d'emprisonnement, toutefois il reste scellé à la chaise de Muken. Libre, Aizen se voit proposer par Kyoraku de quitter le Muken et de regagner la Soul Society car il pense que désormais, face à la menace que représente Yhwach, leurs intérêts convergent. Le traître se contente de dire que c'est une proposition intéressante mais finit par accepter.

Et un peu plus tard, alors que les shinigami rassemblés sont attaqués par une nuée de petites créatures générées par le pouvoir du Roi Spirituel, Aizen, qui a été ramené à la surface, apparaît pour les aider à s'en débarrasser avec sa fameuse technique du Kurohitsugi à un niveau très élevé. Par la suite, il est affaibli momentanément par NaNaNa Najahkhoop et son pouvoir "The Underbelly" qui permet de viser un point précis et de paralyser son adversaire, il critiquera ensuite Ichigo d'être allé au palais du Roi Spirituel avant lui. Après que Yhwach a anéanti les pouvoirs d'Ichigo et est revenu au Seireitei, il débarrasse Aizen de sa chaise, le libérant totalement dans l'espoir qu'il le rejoigne. Cependant, Aizen souhaite être le seul maître et pas le pantin d'Yhwach. L'ancien capitaine de la  décide alors d'aider Renji et Ichigo à combattre le Roi Quincy, et révèle que ses pouvoirs de Shinigami n'avaient pas disparu en trompant les sens d'Yhwach momentanément pour qu'il le confonde avec Ichigo, laissant à ce dernier une ouverture. Croyant transpercer Ichigo de sa main, Yhwach voit qu'il a transpercé en réalité Aizen. Ichigo en profite pour transpercer Yhwach en plein cœur et lance un puissant Getsuga Tensho qui pulvérise l'Empereur des Quincy. Après, Aizen dit à Ichigo qu'il a bien fait de ne jamais lui montrer son shikai, cela a permis à Ichigo de ne pas être affecté par Kyôka Suigetsu, et donc de pouvoir attaquer Yhwach, dont le pouvoir d'Almighty a été affecté par Kyôka Suigetsu. Mais grâce à son pouvoir de Roi Spirituel, Yhwach ressuscite aussitôt, sous une forme sombre, il recouvre Aizen de ses ombres et se déchaîne sur Ichigo. Finalement, Yhwach est transpercé par la flèche de Ryûken tirée par Uryû. Cette flèche contient de l'argent issu du cœur de la mère d'Uryû, Kanae Katagiri ayant subi l'Auswahlen, ce qui a pour effet de stopper momentanément les pouvoirs d'Yhwach. Ichigo en profite pour trancher Yhwach en deux une bonne fois pour toutes.

Après l'ellipse de dix ans, Aizen est retourné au Muken, scellé dans sa chaise. Il se remémore le combat final et dit qu'Yhwach voulait un monde sans peur, où le concept de vie et de mort serait différent. Mais selon Aizen, les Hommes n'auraient plus d'espoir ou de courage.

 Zanpakutō 

 est le zanpakutō de Sōsuke Aizen.

« Kyōka suigetsu » est un proverbe chinois passé dans la langue japonaise. Il convient de recourir à une équivalence en français : « les apparences sont parfois trompeuses ». Dans un souci de garder l’image véhiculée par le proverbe, il est aussi possible de recourir à un procédé de traduction : l’étoffement. Il s’agit d’ajouter les mots qui facilitent la compréhension en français, ici, des prépositions et/ou un verbe : « une fleur (se reflétant) dans un miroir ou la lune (se reflétant) à la surface de l’eau ».

Pendant longtemps, les membres du Gotei 13, dont il fit partie, ont cru que le pouvoir de son sabre était de manipuler l'eau et de provoquer la confusion sur les cibles de celui-ci. Il s'avère qu'en réalité il agit sur tous les sens de ceux qui ont pu assister à sa libération, provoquant ainsi un état d'hypnose parfaite rendant « réelle » n'importe quelle illusion. Seul Ichimaru Gin connait son point faible : pour une personne hypnotisée, il est possible de s'en libérer en touchant la lame alors qu'elle est scellée. De son propre aveu, Gin a dû attendre des décennies avant d'entendre cette phrase.

Son bankai n'a pas été révélé.

 Pouvoirs 

Aizen possède au minimum deux fois plus de pression spirituelle qu'un capitaine et en a un bon contrôle contrairement à Ichigo. Il est un maitre du kidô au point qu'il peut utiliser un sort hado de niveau 99. Il peut bloquer une attaque d'Ichigo avec son bankai libéré avec un doigt et trancher d'un coup le bankai du capitaine Komamura. Toutes ses capacités font de lui un être extrêmement puissant, qui ne serait qu'une exception parmi les shinigami.

Bien qu'il semblait que lors de sa défaite, Aizen avait perdu ses pouvoirs de son Zanpakuto et ceux que lui avait accordé le Hogyoku, il s'avère que la puissance de l'ex-capitaine est toujours d'une autre dimension. En effet, deux ans après sa défaite, lorsqu'un soldat tente de le lier de nouveau, la pression spirituelle d'Aizen détruit les mains de ce dernier, démontrant qu'il possède toujours cette dimension de puissance accordée par le Hogyoku. Il fait preuve d'une extrême puissance en utilisant le Hado de niveau 90 afin de faire apparaître un énorme Kurohitsugi sans incantation. Il est probable qu'il soit devenu plus puissant depuis son combat contre Ichigo Kurosaki.

 Forme Chrysalide 

Il prend cette forme (recouvert de blanc de la tête au pied et on ne voit plus ses cheveux ni sa tête hormis ses yeux devenus noirs) après que le hôgyoku a compris son désir le plus cher. Il se bat sous cette forme contre Isshin, Urahara et Yoruichi. Son shunpo est alors devenu si rapide qu'il surclasse Yoruichi, pourtant connue pour sa grande maîtrise de cette technique de déplacement. En un seul coup de lame, il terrasse Isshin, Urahara et Yoruichi.
Sa rapidité s'étend au combat au corps à corps, devenant capable de contrer des centaines de coups de Yoruichi (équipée d'un armement spécial pour le hierro) d'un seul bras.

Il se libère de cette forme Chrysalide (changeant ainsi son apparence, ses cheveux devenant plus longs et son corps recouvert de blanc) peu après le combat contre Urahara, Isshin et Yoruichi. N'ayant jamais combattu sous cette forme, aucune information sur ses capacités n'est connue. On a juste vu qu'il est devenu si puissant qu'il a pu détruire le koutotsu et que sa pression spirituelle est redevenue détectable.

Il prend une forme dite « parfaite » après que Gin l'a transpercé et failli mourir. Son apparence reste la même mais il a deux paires d'ailes. Il utilise ses capacités contre Ichigo qui l'a toutefois surpassé. Sa puissance est alors telle qu'un seul coup de lame suffit à creuser un fossé de plusieurs dizaines de mètres. Cependant c'est en fait Ichigo qui produit ces effets. Il possède aussi une capacité de régénération.

 Forme Hollow 
Il prend cette forme après qu'Ichigo lui a asséné une attaque sans qu'il ait pu réagir. Le hôgyoku ayant transformé Aizen, celui-ci arbore un masque de hollow, ses pieds et ses mains ont des griffes, sont noirs et sont plus longs, ses ailes ont des têtes de hollow sans yeux sur le bout et un grand œil sur le centre de chacune des ailes. Chacune des ailes peut envoyer un cero d'extrême puissance.

 Fraccions 
Au sein de Las Noches, Aizen dispose, comme son Espada, de fraccións. Il les charge de surveiller Orihime, mais elles ne supportent pas l'intérêt que l'ex-capitaine porte à la jeune fille humaine, et passent ainsi leur temps à la torturer.

 Loly Aivirrne 

Une des deux gardes du corps personnels d'Aizen, brune et semblant plus active que sa camarade. Elle est complètement dévouée à Aizen, et prête à tout pour lui.
Elle est blessée par Grimmjow qui lui arrachera une jambe (mais guérie par Inoue peu de temps après) et sera de nouveau blessé cette fois-ci par Yammy. Sa libération se déclenche par la phrase : « Empoisonnes, Escolopendra Centipede » ce qui lui permet de dissoudre tout ce qu'elle touche. Elle est souvent traitée de «trainée» de par ses vêtements quelque peu légers. Yammy le soulignera souvent lors de leur combat. Jalouse d'Orihime, elle essayera plusieurs fois de la tuer.

 Menoly Mallia 

Une des deux gardes du corps personnels d'Aizen, blonde et semblant plus réfléchie que sa camarade. Elle est tuée par Grimmjow (par un de ses cero'') mais Inoue la guérira, sous les yeux horrifiés de Loly. Elle se fera expédier contre un mur par Yammy. Son masque se trouve sur son œil droit.

Notes et références

Notes

Références 

Personnage de Bleach
Personnage de fiction japonais
Tueur de masse de fiction
Épéiste de fiction